Solun je lahko:
 Solun, Grčija
 Solun, Olovo (Bosna in Hercegovina)